Торре-эн-Камерос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 11,64 км². Население — 12 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Vista de Torre en Cameros en Google Maps

Муниципалитеты Риохи